Franz Tübbecke (1856-1937), sculpteur allemand
 Paul Wilhelm Tübbecke (1848-1924), aquafortiste, dessinateur et peintre paysagiste allemand